Eusébia — deusa grega da piedade

 Eusébia (imperatriz) (†360) — imperatriz-consorte romana, esposa de Constâncio II

 Kayseri — cidade do centro da Turquia conhecida na Antiguidade e Idade Média como Cesareia Mazaca, mas também Eusébia

 Tiana (Capadócia) — cidade da Antiguidade e medieval situada perto do que é hoje Niğde, também chamada Eúsébia

Ver também
Dona Eusébia — município brasileiro de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]